Ангел або Янгол — надприродна істота.

Ангел також може значити:

Персоналії 

 Александра Ангел — румунська борчиня вільного стилю
 Андрей Ангел — румунський санчатник
 Лумініца Ангел — румунська співачка

Фільми 

 Ангел (фільм, 2007) — британська драма.
 Ангел (фільм, 2018) — аргентинсько-інспанська драма.

Музика

Пісні 
 «Angel» — пісня гурту «Massive Attack».
 «Angel» — пісня української співачки Міки Ньютон.

Інші значення 
 «Лос-Анджелес Ейнджелс-оф-Анахайм» — бейсбольна команда.

Румунські прізвища